Ángela puede referirse a:

Nombre propio 

 Ángela (o Angela), nombre propio femenino.

Santas y beatas 
 Ángela de la Cruz (1846-1932), santa española.

Espectáculo 

 Ángela Aguilar (n.2003), cantante mexicana-estadounidense.
 Ángela Carrasco (n.1952), cantante, compositora, actriz y profesora de canto dominicana.
 Ángela Irene (n.1954), cantante argentina.
 Angela Kinsey (n.1971), actriz estadounidense.
 Ángela Leiva (n.1988), actriz y cantante argentina.
 Ángela Meyer (n.1947), actriz puertorriqueña.
 Ángela Molina (n.1955), actriz española.
 Ángela Moreno (n.1980), actriz española.
 Ángela Peralta (1845-1883), cantante mexicana.
 Ángela Ponce (n.1991), modelo española.
 Ángela Portero (n.1966), periodista y escritora española.
 Ángela Torres (n.1998), actriz y cantante argentina.
 Ángela Vergara (n.1974), actriz, presentadora, modelo y psicóloga colombiana.
 Ángela Vallvey (n.1964), periodista y escritora española.

Artes 

 Ángela de la Cruz (n.1965), artista española.
 Ángela Gurría (n.1929), escultora mexicana.

Historia 

 Ángela Becerra (n.1957), escritora colombiana.
 Angela Davis (n.1944), filósofa y política estadounidense.
 Angelamaría Dávila (1902-1984), poeta y declamadora puertorriqueña.
 Ángela Figuera Aymerich (1902-1984), escritora española.
 Angela Merkel (n.1954), política alemana.

Personajes ficticios 
 Angela, enemiga del antihéroe Spawn.
 Ángela, personaje de El Legado.
 Ángela, personaje de "Gárgolas, Héroes mitológicos"

Cine y televisión 
 Ángela (1995), película estadounidense de Rebecca Miller.
 Ángela (1998-1999), telenovela mexicana producida por Televisa.